Gästezimmer oder Gastzimmer steht für:

 ein zur Beherbergung von Gästen vorgesehener Raum einer Wohnung
 ein gegen Entgelt oder gewerblich vermietetes Zimmer, siehe Fremdenzimmer
 Gästebereich in Gaststätten, siehe Gastraum

Siehe auch: